Calvario ima više značenja:
 Calvario, Benevento
 Calvario, Campobasso
 Calvario, Chieti